Zhonghe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhonghe (socken i Kina, Guangxi), 
 Zhonghe (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhonghe (socken i Kina, Inre Mongoliet), 
 Zhonghe (socken i Kina, Henan), 
 Zhonghe (socken i Kina, Yunnan), 

Robotskapade Kinaförgreningar